Isotyp (von , und , ‚Charakter‘) bezeichnet:

 den nomenklatorischen Isotyp in der Botanik, siehe Typus (Nomenklatur)#Botanik,
 die Produkte von durch Duplikation mehrfach im Genom vorkommenden Genen, die eine sehr ähnliche Funktion haben,
 die fünf verschiedenen Klassen von Immunglobulinen, siehe Antikörper#Verschiedene Klassen von Antikörpern.

In der Mineralogie nennt man Substanzen, die zum gleichen Strukturtyp gehören, isotyp; man spricht dann von Isotypie.